Князь Василий Михайлович Рубец Мосальский (ум. 1611) — воевода, дворецкий и боярин, деятель Смутного времени.

Сын князя Михаила Александровича Рубца Мосальского.

Биография 
Письменный голова в Чернигове (1598—1599). Служил в Тобольске у Фёдора Шереметева (1601—1602), по некоторым данным основал Мангазею. 

У Татищева в Истории Российской краткая запись: 7107 (1598), Сентября 1 короновался царь Борис Фёдорович от патриарха, Мстиславский корону нёс и золотом осыпал. В Сибири построен город Мангазея от князя Василия Масальского-Рубца 1599 году.В 1604 году, находясь в должности второго воеводы в Путивле, сдал город Лжедмитрию I, пленив первого воеводу Салтыкова и обезоружив 200 московских стрельцов, отправив их самозванцу. Спасает его в битве при Добрыничах, а обстоятельства таковы: напав на войска Бориса Годунова, потерпевшее перед тем неудачу, самозванец в свою очередь потерпел от них поражение, уходя от преследования его конницы, Лжедмитрий чуть не попал в руки немцев, бывших наёмниками в царских войсках — под ним была убита лошадь, но сопровождавший его князь Мосальский соскочил со своего коня, посадил на него самозванца, а сам сел на лошадь слуги (21 января 1604). Борис Годунов получив сеунч о победе под Добрыничами выслал войскам 80 000 рублей, для раздачи в виде награды, но Мосальский приняв решение изменить Годунову, привёз вверенную казну Лжедмитрию I. В благодарность последний пожаловал ему боярский титул и сделал одним из наиболее приближённых лиц. 

Вместе с Василием Голицыным послан в Москву для того, чтобы подготовить её к принятию самозванца, ссылке московского патриарха Иова и ликвидировать Годуновых. Прибыв в Москву начали с патриарха Иова, найдя его на литургии в Успенском соборе, прервали священнодействие, сорвали с него одежду и одев в чёрное платье в простой телеге отправили в заточение в Старицкий-Богородицкий монастырь, разослали по тюрьмам и ссылкам родню Годуновых. При прямом участии Мосальского были зверски убиты вдовствующая царица и её сын Фёдор, а царевну Ксению Годунову Мосальский-Рубец заключил в своём доме до прибытия Лжедмитрия. Ездил к инокине Марфе (Марии Нагой) в Выксинский монастырь, чтобы уговорить её признать в самозванце своего сына. Позже выполнял в Смоленске миссию по встрече Ежи и Марины Мнишек, сопровождения их в Москву, обеспечения всем необходимым в пути (апрель 1606). Впоследствии играл заметную роль на свадьбе и пиршествах.

В 1606 году после свержения Лжедмитрия I и воцарения боярина Василия Ивановича Шуйского — князь Василий Михайлович Рубец Мосальский не был казнён за измену, а сослан воеводой в приграничную крепость Корелу. Вероятно, из собственных выгод, он вторично изменил Лжедмитрию, открыв планы самозванца Шуйскому: преобразовать церковь в России, отменить греческую веру и ввести латинскую, заключить вечный мир с поляками и разорвать таковой со шведами, тем самым ускорив гибель Лжедмитрия.  

В 1608 году вернулся в Москву и сразу же присоединился в Тушино к Лжедмитрию II, а после его бегства в Калугу явился под Смоленск к польскому королю Сигизмунду с челобитьем о воцарении на московском троне Владислава, а затем и самого короля Сигизмунда. После занятия Москвы поляками был награждён землями и восстановлён в звании дворецкого, стал одним из ближайших советников московского коменданта Александра Гонсевского. По челобитью боярина и дворецкого князя Василия Михайловича Рубца Мосальского с братией и племянниками, расписался на грамоте королю Сигизмунду III с просьбой утвердить за ними их прежнюю вотчину — город Мосальск с волостями, на что получают подтвердительную грамоту (5 декабря 1610).

Умер около февраля 1611 года, получив от современников эпитет «Окаянный». По его смерти сделан вклад в Троице-Сергиев монастырь (1612).

Примечания

Литература 
 
Н. Е. Бранденбург. Род князей Мосальских (XV—XIX столетий). СПб. Тип: Артиллерийского журнала Фурштатская. 1892 г. Мосальский-Рубец Василий Михайлович. стр. 62—63.
Масса Исаак. Краткое известие о начале и происхождении современных войн и смут в Московии, cлучившихся до 1610 года за короткое время правления нескольких государей.

Василий Михайлович Рубец
Персоналии:Смутное время
Воеводы Мангазеи
Воеводы Путивля
Тушинский лагерь
Бояре
Цареубийцы